Дяков може да се отнася за:

 Александър Дяков, български скулптор
 Богомил Дяков, български футболист
 Илия Дяков, български футболист
 Костадин Дяков, български футболист
 Светослав Дяков, български футболист
 Танко Дяков, български футболист